Diplomate, du grec ancien  (Diploma), signifiant « plié en deux », peut désigner :
 Un diplomate est une personne impliquée dans la diplomatie ;
 Un diplomate est une pâtisserie.